Гранхенал има више значења:

 Гранхенал (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Гранхенал (Виља Хуарез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику